AF, Af, aF eller af kan avse:

AF
 ÅF – ett av Sveriges största teknikkonsultbolag, tidigare Aktiebolaget Ångpanneföreningen
 AF – landskod för Afghanistan
 AF – en förening vid Linköpings universitet, se Akademiska föreningen, Linköping
 AF – en förening vid Lunds universitet, se Akademiska Föreningen
 AF – IATA-kod på flygbolaget Air France
 AF – (arméförvaltningen) centralt ämbetsverk i Sverige, se ett centralt ämbetsverk, se Kungliga arméförvaltningen
 AF – en sport, ursprungligen från Sverige, se Atletisk fitness
 AF – nedlagd organisation som numera är en del av Sveriges Arkitekter, se ArkitektFörbundet

Af 
 Af – förkortning för Arbetsförmedlingen

aF
 aF – attofarad, en SI-enhet för kapacitans, se farad och atto

af
 af- – ett prefix, se lista över prefix i svenskan
 af – äldre stavning för av i efternamn, se von
 af – språkkod för afrikaans
 .af – nationell toppdomän för Afghanistan